Weiße Reihe steht für:

 Weiße Reihe, Beiname einer Buchreihe des Wilhelm Heyne Verlages (1981–2001), siehe Bibliothek der Science Fiction Literatur  
 Weiße Reihe Lyrik international, Buchreihe im Verlag Volk und Welt (1967–1991)